Tototlmimus — рід орнітомімових динозаврів. Рештки знайдені у відкладеннях пізньої крейди формації Packard Shale, штат Сонора, Мексика.

Філогенія 
Tototlmimus включили до родини Ornithomimidae, у прогресивну гілку. Це перший відомий орнітомімовий із Мексики і один із найпівденніших з Північної Америки. Згідно з кладистичним аналізом, є сестринським родом до Ornithomimus..

Кладограма взята з першоопису Serrano-Brañas et al., 2015:

Примітки 

Ornithomimosauria
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Північної Америки
Вимерлі тварини, описані 2015